Jméno Bzová nese více míst:
 Bzová (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Bzová (Bojkovice) – část města Bojkovice v okrese Uherské Hradiště
 Bzová (Běleč) – část obce Běleč v okrese Tábor
 Bzová (622 m n. m.), kopec v Hostýnských vrších v katastrálním území Vlčková v okrese Zlín, Bzová (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Zlín